100 години Американски филмов институт... 100 комедии () е списък със 100 американски комедии. Номинирани са филми с голямо разнообразие от жанрове като сатира, романтична комедия, черна комедия, музикална комедия. Списъкът е обявен от Американския филмов институт на 14 юни, 2000.

Списъкът

Бележки 
 Кари Грант е с най-много филма в класацията, цели осем: Да отгледаш Бебчо, Филаделфийска история, Момиче за всичко, Арсеник и стари дантели, Topper, Ужасната истина, Г-н Блендингс строи къщата на мечтите си и She Done Him Wrong.
 Братята Маркс и Уди Алън участват в пет филма от списъка.
 Спенсър Трейси, Чарли Чаплин, Бъстър Кийтън и Бил Мъри участват в четири филма от списъка. (Кийтън има второстепенна роля в Този луд, луд, луд, луд свят, а Мъри в Тутси.)
 Катрин Хепбърн и Маргарет Дюмон са актрисите с най-много филми в списъка, като и двете имат по четири. (Дюмон играе в Auntie Mame.)
 Пет филма на Уди Алън са в списъка: Ани Хол, Манхатън, Вземи парите и бягай, Банани и Поспаланко, което го прави режисьора с най-много филми в списъка.
 Джордж Кюкор, Чарли Чаплин и Престън Стрюж имат по четири режисирани филма.
 Мел Брукс е режисирал три филма от списъка: Пламтящи седла, Продуцентите и Младият Франкенщайн, като всички от тях са в топ 15.
 Уди Алън и Били Уайлдър са написали по пет филма в списъка.
 Четири филма, включително двата най-смешни, има хора, които се обличат като обратния пол: Някои го предпочитат горещо, Тутси, Мисис Даутфайър и Виктор Виктория.

Външни препратки 
 Списък с 500-те номинирани филми.
 Списък със 100-те спечелили филма.

Американски филмов институт